Le nom Kropp peut désigner :

Patronyme 
Kropp est un nom de famille notamment porté par :

 Göran Kropp (1966 -), aventurier et alpiniste suédois.
 Lesław Kropp (1936 - 2013), lutteur polonais.
 Manfred Kropp (1947 -) historien et islamologue allemand.
 Otto Kropp (1907 - 1937), résistant allemand au nazisme.

Toponyme 
Kropp, commune de l'arrondissement de Schleswig-Flensburg, dans le Schleswig-Holstein, en Allemagne.